Чемпионат Эстонии по футболу 1936 — 16-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом в третий раз стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1936
Футбол в Европе в 1936 году
1936 год в Эстонии